Hermopolis – miasto w starożytnym Egipcie
 Ermupolis – miasto w Grecji, na wyspie Siros